Габриэль Энн Ричардс (; род. 19 ноября 1984 года в Мельбурне, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной лиге. Играла на позиции тяжёлого форварда. Двукратная чемпионка женской НБЛ (2013 и 2014). В составе национальной команды Австралии стала бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года в Турции.

Ранние годы 
Габриэль Ричардс родилась 19 ноября 1984 года в городе Мельбурн (штат Виктория) в семье Бэрри и Карен Ричардс, у неё есть две сестры, Женевьева и Мэделин.

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте sportstg.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Профайл на сайте archive.fiba.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте goducks.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Бендиго Спирит»